Sokol Zbrojovka Židenice je historický název těchto klubů:
ZJS Zbrojovka Spartak Brno – hokejový klub 
FC Zbrojovka Brno – fotbalový klub